Половое извращение 
Сексуальные девиации